Терещенківська вулиця — вулиця в Шевченківському районі міста Києва, місцевість Старий Київ. 
 Терещенківська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Білопільському районі Сумської області.